Tre è il quarto libro di Melissa Panarello, nota come Melissa P., uscito nell'ottobre del 2010, il primo pubblicato per Giulio Einaudi Editore.

Trama 
Il libro si suddivide in due parti: 

La prima, intitolata Roma, narra le vicende dei tre personaggi principali del libro che si svolgono nella capitale italiana. La protagonista è Larissa, una giovane poetessa molto famosa con alle spalle un matrimonio terminato malamente con il divorzio, che desidera più di ogni altra cosa non la fama o il successo, ma un bambino. La sua vita sta perdendo ogni valore. Passa intere giornate a letto, incapace di scrivere, con una madre che non la capisce e senza trovare le motivazioni per vivere.

Le cose iniziano a cambiare quando nella sua esistenza entrano Gunther, un allevatore di pappagalli che ama la vita sregolata, e George, un fotografo in perenne vagabondaggio, alla ricerca di un equilibrio che non riesce e non vuole trovare. Fra i tre si realizza un triangolo amoroso e nel libro sono spesso e volentieri descritti rapporti sessuali fra Gunther e Larissa, Larissa e George, Gunther e George, senza distinzione di sesso o pudore.

La situazione inizia a complicarsi quando Larissa scopre di essere incinta. Gunther si dimostra abbastanza disponibile ad un eventuale paternità, mentre George diventa più irrequieto e nervoso a questa ipotesi, dato che un bambino rappresenterebbe una sorta di freno al suo continuo ed irrinunciabile desiderio di vagabondare per il mondo. Inoltre Larissa, nel lasso di tempo tra la rottura del matrimonio e l'incontro con Gunther, aveva avuto moltissime relazioni occasionali, l'ultima delle quali, avuta con un certo Gaetano, potrebbe aver generato la sua attuale maternità.

Gaetano vive per la metà del tempo a Buenos Aires, ed è qui che si apre la seconda ed ultima parte del libro, incentrata sulla capitale sudamericana. Infatti i tre amanti sono costretti a partire alla volta dell'Argentina per incontrare Gaetano e parlare anche con lui della gravidanza di Larissa, in quanto anche lui potrebbe essere il padre del bambino, tanto quanto Gunther e George. In questi pochi giorni passati in terra straniera, Larissa si rende conto di quanto George sia in realtà molto più protettivo e desideroso di essere il padre del bambino, a differenza di Ghunter, che a poco a poco inizia progressivamente ad allontanarsi dai due.

Il triangolo si rompe definitivamente dopo una colossale notte orgiastica organizzata all'albergo nel quale Larissa e gli altri alloggiavano, alla quale aveva preso parte anche Gaetano. Larissa fece la sua scelta proprio in quella circostanza: Gunther doveva essere il padre del suo bambino, perché era l'unico uomo che amava davvero.
George si separa definitivamente dai due, torna solo in una circostanza, su invito di Larissa e Gunther: per assistere alla nascita del bambino che sia lui che Gunther avevano contribuito a far crescere nel corpo di Larissa con il proprio seme.

Visione dell'autore

Edizioni 
 

Romanzi di Melissa Panarello
Romanzi ambientati in Argentina
Romanzi ambientati a Roma